Прайм-тайм премия «Эмми» в категории «Лучшая актриса второго плана в комедийном телесериале» ежегодно вручается Американской телевизионной академией одной из номинированных на нее актрис за выдающееся исполнение роли второго плана в комедийном телесериале, транслирующемся в прайм-тайм.

Впервые премия в данной категории была вручена 11 февраля 1954 года на 6-ой церемонии награждения премией «Эмми» актрисе Вивиан Вэнс за роль Этель Мерц в сериале «Я люблю Люси». В период с 1954 по 1969 годы премия в данной категории не всегда разделялась по жанровому признаку, и зачастую на нее номинировались актрисы как драматических, так и комедийных телесериалов. В 1960 году номинация была общей как для главных ролей, так и для ролей второго плана в телесериале; в 1961 году на нее претендовали как актёры, так и актрисы. С 1970 года на премию стали номинироваться исключительно актрисы комедийных телесериалов; однако помимо актрис второго плана в комедийном телесериале на нее иногда претендовали исполнительницы ролей второго плана в мини-сериале или фильме и исполнительницы гостевых ролей в комедийном телесериале (в расположенных ниже таблицах подобные номинанты отмечены специальными значками). За свою историю премия в данной категории сменила несколько наименований, пока в 1984 году на 36-ой церемонии награждения не получила свое современное название.

За все время существования премии ее получили 44 актрисы и 1 актёр (в 1961 году). Актриса Ханна Уэддингем — последняя на данный момент обладательница премии, она получила ее за роль Ребекки Уэлтон в сериале «Тед Лассо». Актрисы Реа Перлман и Дорис Робертс завоевали большинство наград в категории «Лучшая актриса второго плана в комедийном телесериале»; они являются четырёхкратными обладательницами премии. Актрисы Лоретта Свит и Реа Перлман десять раз номинировались на премию как лучшие актрисы второго плана в комедийном телесериале; это рекордное количество номинаций в данной категории.

Лауреаты премии 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию «Эмми» в категории «Лучшая актриса второго плана в комедийном телесериале».

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным синим шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана — мини-сериал, телесериал или телефильм
 Премия Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль в комедийном сериале
 Премия Ассоциации телевизионных критиков за выдающиеся достижения в комедии
 Премия «Спутник» за лучшую женскую роль второго плана — мини-сериал, телесериал или телефильм

Примечания 

Актриса в комедийном телесериале2
Награды актрисам